Angela steht für:

 Angela, weiblicher Vorname
 angela (Band), japanische Pop-Band
 Angela (Schiff, 1952), ehemaliges Fahrgastschiff in Berlin

Filmtitel
 Angela (1949), österreichischer Heimatfilm
 Angela (1973), niederländisch-belgisches Filmdrama
 Angela (1977), kanadischer Kriminalfilm
 Angela (Filmreihe), US-amerikanische Pornofilmreihe
 Angelas Weihnachten, irisch-kanadischer Kurzfilm aus dem Jahr 2017

Buchtitel
 Angela (Alfred Otto Stolze)
 Angela (Zsuzsa Thury)

Siehe auch:
 Angel-A
 Villa Ángela